«Ни́ва» () — украинский футбольный клуб из Винницы. Основан в 1958 году под названием «Локомотив». Выступал в первенстве СССР. Лучшее достижение в первенстве Украины — 8 место в группе «А» высшей лиги в сезоне 1992. Участник 1/16 финала Кубка кубков в сезоне 1996/97. Снята с соревнований 5 июля 2012 года из-за отсутствия финансирования. В 2016 году «Нива» восстановила профессиональный статус и заявилась во вторую лигу под названием «Нива-В».

Прежние названия 
 1958—1979: «Локомотив»
 1979—1999: «Нива»
 1999—2003: «Винница»
 2003—2006 : «Нива»
 2006—2008: «Нива-Свитанок» (от  — «Рассвет»)
 2008—2016: «Нива»
 2016—2018: «Нива-В»
 2018-: «Нива»

История 
Футбольная команда мастеров «Локомотив» сформировалась в октябре — ноябре 1957 года по инициативе начальника Юго-западной железной дороги П. Ф. Кривоноса. С 1958 года она принимала участие в Чемпионате СССР по футболу в классе «Б». 16 апреля 1958 года состоялся первый матч в рамках первенства СССР против станиславского «Спартака» — 2:1. В 1964 году по итогам финальных игр винничане под руководством Виктора Жилина завоевали звание чемпионов Украины. Всем игрокам команды было присвоено звание мастеров спорта и предоставлено право выступать в классе «А» (вторая группа). Там команда провела пять сезонов — c 1965 по 1969. Лучший показатель — 4 место (1966).

Под вывеской «Локомотива» команда выступала до 1979 года, после чего получила название «Нива». В 1981 году «Нива» занимает второе место в первенстве второй лиги. В 1984 году под руководством Ефима Школьникова команда повторяет успех «Локомотива» 1964 года и вновь становится чемпионом УССР. В турнире за право сыграть в Первой лиге «Нива» уступила куйбышевским «Крыльям Советов». Позже в 1983 году «Нива» заняла третье место, а в 1985 году — снова второе.

Пятое место в украинской зоне второй лиги чемпионата СССР 1991 года дало винничанам право в первом чемпионате независимой Украины стартовать среди команд высшей лиги. Наивысшее достижение в высшей лиге — 10-е место в сезоне 1993/94.

Кубковый взлёт 
В сезоне 1995/1996 «Нива» смогла добраться до финала Кубка Украины. Уже в 1/16 финала у «Нивы» возникли трудности, в Комарно с местным «Газовиком» победителя определила только серия пенальти. В следующем раунде соперник «Ниве» достался не очень сложный — «Галичина» из Дрогобыча — 2:0. В следующем раунде — игра против тезки из Тернополя. Благодаря единственному голу Павла Паршина команда выбралась в полуфинал. «Ниве» предстоял матч с «Шахтёром». С первой попытки матч провести не удалось, так как все игроки донецкой команды тот день провели в больнице с диагнозом «пищевое отравление».

На следующий день благодаря игре голкипера команды Владимира Цыткина винничанам удалось перевести игру в серию пенальти. Там Цыткин отразил все три пенальти от Петрова, Орбу и Коваля, тогда как его партнеры (Рябцев, Матвейченко и Гайдаржи) были точными. В финале последовало поражение от киевского «Динамо» 0:2.

«Нива» в Кубке Кубков 
Осенью винничане стартовали в розыгрыше Кубка обладателей Кубков сезона 1996/97. К выступлениям в Европе не был готов ни стадион, ни сама команда. В квалификации в соперники «Ниве» жребий выбрал эстонский «Садам». В первом матче в Таллине эстонцы вели 2:0. Однако, за 12 минут до конца игры, Романчук поразил ворота «Садама». В винницком матче тот же Романчук стал единственным автором мяча, и «Нива» победила 1:0. Квалификация была пройдена, и следующим соперником в 1/16 финала стал швейцарский «Сьон». Со швейцарцами «Нива» сыграла собрано, имела множество моментов, что вовсе не сказалось на результате. В итоге 2:0 в Швейцарии и 0:4 в родных стенах.

Последний успех 
В том же сезоне 1996/97 «Нива» в 1/8 финала Кубка Украины команда вновь по пенальти (4:3) после 0:0 остановила киевское «Динамо». Вылет случился в следующем раунде от другого киевского клуба — ЦСКА (0:2, 1:1).

Падение, возрождение, падение и снова возрождение 
В 1997 году «Нива» заняла последнее место и вылетела в первую лигу, в которой выступала 8 сезонов подряд. В первые годы команда была близка к возвращению в высшую лигу. В 2002 году сменила название на ФК «Винница». В 2004 году винничане снялись с соревнований из-за отсутствия средств финансирования клуба. Год Винница жила без футбола. Место «Нивы» в том сезоне заняла команда «Бершадь». В 2006 году команда на базе воспитанников собственной СДЮШОР возродилась под названием «Нива-Свитанок». Эта команда начала свой путь с любительского чемпионата Украины. В чемпионате 2006 года винничане преодолели 2 предварительных этапа, а в финальной группе заняли последнее место.

В 2007 году при содействии Винницкой ОФФ, винницких городских властей и спонсоров, «Нива-Свитанок» заявилась во вторую лигу чемпионата Украины. Команда комплектовалась за счёт молодых воспитанников местных ДЮСШ и СДЮШОР самой Винницы и районных центров. Винница вновь обрела футбольную команду профессионалов.

8 июля 2008 года на заседании ПФЛ Украины команде было возвращено историческое название «Нива», а клуб стал называться ПФК «Нива» Винница. В структуру футбольного клуба вошел новый соучредитель Олег Караванский. Возглавлять ПФК «Нива» Винница стал почётный президент Владимир Продивус, а президентом стал Олег Караванский. Финансовая поддержка клуба осуществляется областной администрацией и областным советом, городским советом, корпорацией «Премьер-Финанс» (В. С. Продивус) и корпорацией «O.L.KAR» (О. Э. Караванский), советом ПФК. Команда «Нива-Свитанок» стала на правах молодёжного состава ПФК «Нива» представлять клуб в Чемпионате Винницкой области по футболу. Были озвучены цели выхода, для начала, в первую лигу чемпионата Украины. Средний возраст игроков — 22-23 года.

Финансовая стабильность сразу же дала результаты, и «Нива» в сезоне 2008/09 заняла 3 место, а в 2009/10 — второе. Команда первой лиги — черниговская «Десна» не прошла лицензирование в ПФЛ, и освободившееся место было решено разыграть между вторыми командами групп второй лиги. На нейтральном поле был повержен кременчугский «Кремень» — 2:0, и «Нива» в первой лиге. Сезон 2009/10 для «Нива» стал вдвойне триумфальным. За несколько дней до матча с «Кремнем», «Нива» стала победителем первого розыгрыша «UMBRO-Кубка Лиги», разгромив в финале «Горняк-Спорт» из Комсомольска 4:0.

Уже следующие два сезона вновь обнажили вопрос финансирования и выживания команды. Первый круг сезона 2010/11 команда завершила на 5 месте. Однако следующую часть провалила, в итоге только 10 место. Команду покинул тренер Олег Федорчук и большинство игроков. После второго круга 2011/12 «Нива» занимала предпоследнее место в турнирной таблице. Вопрос о выживании уже стоял зимой 2011 года. Однако, благодаря минимальной поддержке местных властей и большого десанта новых игроков, в основном из Одессы, «Нива» все же осталась в первой лиге, заняв в итоге 13 место. Но 5 июля команда, не найдя новых источников финансирования, снялась с соревнований.

11 ноября 2015 года «Нива» (Винница) подала заявку на аттестацию во вторую лигу, которая была удовлетворена и летом 2016 года клуб был включен во вторую лигу.

21 января 2021 года президентом клуба стал игрок «Нивы» Артур Загорулько. После этого клуб возглавил известный в прошлом голкипер Владимир Цыткин. 4 ноября 2021 года тренер покинул клуб, прекратив сотрудничество «по обоюдному согласию сторон».

Достижения

Украинская ССР 
Чемпионат УССР
 Победитель (2): 1964, 1984
 Серебряный призёр (4): 1963, 1970, 1981, 1985
 Бронзовый призёр (2): 1961, 1983
Кубок УССР
 Полуфиналист (2): 1972, 1973

Украина 
Кубок Украины
 Финалист: 1995/96
Высшая лига Украины
 10 место: 1993/94
Первая лига Украины
 Победитель: 1992/93
Кубок украинской лиги
 Победитель: 2009/10
Вторая лига Украины
 Серебряный призёр: 2009/10
 Бронзовый призёр: 2008/09

Руководство клуба

Тренерский штаб

Состав команды 

{| style="float: right; width: 160px; border: #99B3FF solid 1px"
|-
|
|-
|Ориентировочный состав «Нивы» в сезоне 2021/22
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферная кампания 2021/2022

Пришли

Ушли 

* Свободный агент 

** Аренда

«Нива» Винница в чемпионатах Украины

Примечания

Ссылки 
 Сайт болельщиков ПФК «Нива» Винница 
 Ниве 50 лет! Ждите нас в премьер лиге!!!

ФК «Нива» Винница
Футбольные клубы Винницкой области
Спорт в Виннице
Футбольные клубы СССР